Tripolitanien ist der Name folgender geographischer und politischer Landschaften:

 Tripolitanien, ein historisches Gebiet in Nordafrika
 Tripolitania (römische Provinz), eine spätrömische Provinz
 Eyalet Tripolitanien, eine osmanische Provinz, die von 1551 bis 1864 bestand
 Vilâyet Tripolitanien, eine osmanische Provinz, die von 1864 bis 1911 bestand
 Tripolitania italiana, eine italienische Provinz, die von 1912 bis 1934 bestand
 Tripolitanien (libysche Provinz), eine Provinz des Königreichs Libyen, das von 1951 bis 1969 bestand